'Доктор Ватсон — персонаж рассказов о Шерлоке Холмсе Артура Конан Дойля.
 Доктор Ватсон — российская музыкальная шоу-группа.
 Dr. Watson — отладчик, входящий в состав операционных систем Microsoft Windows''.